Сана Макој Лејтан () је америчка глумица, рођена 19. септембра 1971. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 2017. || Амерички плаћеник || -{American Assassin}- || Ирена Кенеди
|-
| 2006. || Режи ме || -{Nip/Tuck}- || Мишел Ландо 
|-
| 2006. || || -{Something New}- || Кенја Маквин 
|-
| 2004. || || -{Alien Vs. Predator}- || Алекса Вудс 
|-
| 2003. || Без времена || -{Out of Time}- || Ен Мерај Харисон
|-
| 2002. || || -{Brown Sugar}- || Сидни „Сид“ Шо
|-
| 2000. || || -{Disappearing Acts}- || Зора Бенкс 
|-
| 2000. || || -{Love & Basketball}- || Моника Рајт
|-
| 1999. || || -{The Best Man}- || Робин
|-
| 1999. || || -{The Wood}- || Алиша
|-
| 1998. || Блејд || -{Blade}- || Ванеса Брукс 
|}

Спољашње везе 

 
 Sanaa Lathan interview

Рођени 1971.
Афроамеричке глумице